Прудки — деревня в Чеховском районе Московской области, в составе муниципального образования сельское поселение Стремиловское (до 28 февраля 2005 года входила в состав Стремиловского сельского округа).

Население

География 
Прудки расположена примерно в 6 км на северо-запад от Чехова, на правом берегу реки Челвенка (левый приток Лопасни), высота центра деревни над уровнем моря — 170 м. На 2016 год в Прудках зарегистрированы 3 улицы и 1 садовое товарищество.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Чехов